

Cinema 
Milonga – film del 1999 diretto da Emidio Greco

Musica 
Milonga – genere musicale
Milonga – sala da ballo